Montanejos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montanejos (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Montanejos (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar